Hugo von Köller ist der Name folgender Personen:
 Hugo von Köller (Generallandschaftsdirektor) (1828–1910), Generallandschaftsdirektor von Pommern
 Hugo von Köller (Schriftsteller) (1855–1939), deutscher Schriftsteller